De 1000 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 2014 werd op donderdag 13 februari 2014 in de Adler Arena in Sotsji, Rusland verreden.
De winnende tijd werd al in rit 7 gezet door Zhang Hong die slechts 0,02 seconden boven het wereldrecord laaglandbanen reed. Van de overige vrouwen reden er 2 onder de 1.15, Ireen Wüst en Margot Boer. De regerend wereldkampioen Olga Fatkoelina moest genoegen nemen met een vierde plaats.

Tijdschema

Records 
 Records voor aanvang van de Spelen in 2014.

Uitslag

Externe link 
  Officiële schema's en uitslagen op de website van de Spelen

Vrouwen 01000 meter
2014